Un cordonnier est une personne qui fabrique ou répare des chaussures.

Patronyme 

 Alphonse-Amédée Cordonnier (1848 - 1930), sculpteur français
 André Cordonnier (1885-1954), architecte français
 Émilien Victor Cordonnier (1858-1936), général français
 Eugène Cordonnier (1892-1967), gymnaste français
 Gérard Cordonnier (1907-1977), mathématicien français
 Jacques Cordonnier (né en 1950), homme politique alsacien;
 Jean Baptiste Cordonnier (1820-1902), architecte français;
 Louis Marie Cordonnier (1854-1940), architecte français, fils du précédent;
 Louis-Stanislas Cordonnier (1884-1960), architecte français, fils du précédent;
 Jean-Victor Cordonnier (né en 1936), personnalité politique de Marseille, brièvement maire de la ville.
 Julien Cordonnier (né en 1980), footballeur français

Toponyme 

 Le mont Cordonnier, montagne située à la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, au Canada.

Patronyme français